La Indonesia Super League 2013 è la 5ª edizione del massimo campionato di calcio indonesiano. La stagione è iniziata il 5 gennaio 2013. Il  era la squadra campione in carica.

Formula 
Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 partite.
Le ultime tre sono retrocesse in Liga Indonesia Premier Division, la serie B indonesiana.

Squadre 2013

Classifica

Legenda:
      Campione dell'Indonesia e ammessa alla Coppa dell'AFC 2014
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2014
      Retrocessa in Liga Indonesia Premier Division 2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2013
2013